Danckwardt ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Gottfried Danckwardt (1759–1825), deutscher Theologe
 Niklas Danckwardt (1613–1681), Generalleutnant
 Henrich Danckwardt, schwedischer Oberstleutnant

Siehe auch:
 Dankwart